Гран-при Испании 1987 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Херес в  Испании. Соревнования состоялись 27 сентября 1987 года.

Гонка 

|}

 После этой гонки команда Williams досрочно завоевала Кубок конструкторов.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании